

Patronyme 

 Basem Morsy (1991-), footballeur égyptien ;
 Haydy Morsy (1999-), pentathlonienne égyptienne ;
 Khalil Morsy (1946-2014), acteur égyptien ;
 Sam Morsy (1991-), footballeur anglais, international égyptien ;
 Zaghloul Morsy (1933-2020), écrivain franco-marocain.
Patronyme égyptien